Lak o Lakk, grup de tribus kurdes de l'Iran
 Lak, llengua del Caucas
 Laks, poble del Caucas